Rejseholdet har flere betydninger:

 Rigspolitiets Rejsehold – en afdeling under Rigspolitiet
 Rejseholdet – en dansk krimi-drama-serie fra DR (2000-2004)
 Rejseholdet (tv-serie fra 1983) – en dansk tv-serie fra DR (1983)
 Rejseholdet (kriminalromanserie) (af Michael Kastrupsen 2003 & Anne Mikkelsen 2004-2005)